Крижицький — українське, білоруське, або польське прізвище.

Відомі носії:

 Крижицький Георгій Костянтинович (1895—1975) — радянський театральний режисер, історик театру
 Крижицький Костянтин Якович (1858—1911) — український художник
 Крижицький Сергій Дмитрович (1932) — вчений-археолог, член-кореспондент Національної академії наук України
 Крижицький (Кржижицький) Олександр Костянтинович (1826 — р. см. невід.) — поручик, ад'ютант штабу корпусу жандармів Київської губернії.

Примітки 

українські прізвища
Білоруські прізвища
польські прізвища